Haisujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Haisujärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten, 742102-182661), sjö i Pajala kommun, 
Haisujärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten, 742626-181804), sjö i Pajala kommun,  (8,14 ha)
Haisujärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Haisujärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (9,92 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn